Alexandrow oder Aleksandrov steht für:
 Alexandrow (Familienname) Alexandrowa, Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Alexandrow, Stadt in der Oblast Wladimir, Russland
 Alexandrow, deutscher Name von Aleksandrów Kujawski, Stadt in Polen
 Alexandrow, deutscher Name von Aleksandrów Łódzki, Stadt in Polen
 (2711) Aleksandrov, Asteroid
 Alexandrow-Ensemble, Soldatenchor aus Russland

Siehe auch:
 Aleksandrów
 Aleksandrov Peak
 Alexandrov